Senior (lat.: stariji)
 U antičkom Rimu, građan između 46 i 60 godina. Po tradiciji podjela građana na seniores i juniores potjecala je od Servija Tulija, a bila je važna za pripadnost centurijama, po kojima se glasalo. 
 U feudalnom franačkom poretku zemaljski gospodar, kome podložnici obećavaju vjernost; feudalni gospodar, vlasnik zemlje, suprotno vazal.
 Iza imena ili prezimena (skr. sen.) označuje stariju osobu (oca, djeda) da bi se ona razlikovala od mlađe osobe (junior) istog imena i prezimena, kod nas oznaka st. ("stariji" ili otac).
 stariji član neke zajednice ili društva, naročito sportskog, stariji natjecatelj, obično iznad 18 godina starosti, suprotno junior.
 Stariji čovjek; (pretpostavljeni) starješina.

Seniorka - žena senior. Usp. seniorat.

Povijest
Šport